Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2004-2005 - België
 Eerste klasse 2004-05 (basketbal België)
 Eerste klasse 2004-05 (voetbal België)
 Eerste klasse 2004-05 vrouwen (voetbal Frankrijk)